Graviscalpellum är ett släkte av kräftdjur. Graviscalpellum ingår i familjen Scalpellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Graviscalpellum